Сокращение КРТ может означать:
 КРТ — украинский семейно-развлекательный телеканал телекомпании «Киевская Русь — телевидение».
 Кадмий-ртуть-теллурид — полупроводник; см. .
 «Корпорация развития территорий» — группа компаний, работающих в области недвижимости (в частности, строительстве) в Москве.
 Космический радиотелескоп — радиотелескоп, размещённый в космосе.
 Курское региональное телевидение.
 Компоненты Ракетного Топлива